Johannes Koekkoek ist der Name folgender Personen:

* Johannes Koekkoek (Maler) (1811–1831), niederländischer Maler und Lithograf
 Johannes Hermanus Koekkoek (1778–1851), niederländischer Maler
 Johannes Hermanus Barend Koekkoek (1840–1912), niederländischer Maler und Kunsthandwerker